Такоталпа има више значења:

 Такоталпа (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Такоталпа (Табаско), општина у савезној држави Табаско у Мексику
 Такоталпа (Такоталпа, Табаско), насеље у савезној држави Табаско у Мексику